Светска рукометна првенства за мушкарце се одржавају од 1938. године, а стално од 1954. године. У почетку су се одржавала сваке четири године, а од 1993. сваке друге године. У следећој табели приказани су победници на свим рукометним првенствима за мушке одржаним до данас.

Победници светских првенстава

Биланс медаља 
Стање после СП 2023.

 Напомене:
 1 1954–1964.  НР Румунија, 1967–1986.  СР Румунија
 2 1938. као  Нацистичка Немачка, 1964–1990. 
 3 До 1992. године наступала као СССР, а онда као Русија 
 4 До 1992. наступала као СФР Југославија, до 2002. као СР Југославија, затим Србија и Црна Гора од 2006. као Србија

Учешће на Светском првенству 

На досадашњих 21 светских првенстава у рукомету за мушке учествовала је 53 репрезентација. Од тога из Европе 33, Африке 6, Америке 7, Азија/Океанија 8. Највише учешћа има Шведска 20, следи Немачка 19 и Данска са 18 учешћа.

У следећој табели дат је преглед учествовања свих репрезентација са успехом којег су оствариле па првенству.

Статистика

Највише голова на утакмици

Највише голова по утакмици са 1 продужетком (60 min. + 2×5 min.)

Највише голова на утакмици са 2 продужетка (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Највише голова у 1 продужетку (2×5 min.)

Најмање голова на утакмици

Најмање голова на утакмици са 1 продужетком (60 min. + 2×5 min.)

Најмање голова на утакмици са 2 продужетка (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)

Екипа са највише датих голова на утакмици

Екипа са најмање примљених голова на утакмици

Највећа голразлика

Види још 
 Европско првенство у рукомету
 Рукомет на Летњим олимпијским играма

Спољашње везе 
 Мушка СП на IHF-у

Светско првенство у рукомету